Invasión húngara o de Hungría puede referirse a:
 La conquista romana del siglo I.
 La conquista magiar del siglo IX.
 La invasión tártara del Reino de Hungría del siglo XIII (invasión tártara).
 Diferentes invasiones turcas durante las guerras habsburgo-otomanas (siglos XVI y XVII).
 La invasión soviética de la República Popular de Hungría durante la revolución húngara de 1956.